Anzucht bezeichnet:
 Anzucht (Bakteriologie), in der Bakteriologie die künstliche Zucht bestimmter Bakterien, um eine bessere Nachweismöglichkeit derselben zu erhalten, siehe Bakterienkultur
 Anzucht (Hohlraum), in der Hydrogeologie und Wasserwirtschaft ein künstlicher Hohlraum zur Wasserableitung
 Anzucht (Jungpflanzen), in der Pflanzenzucht das Heranziehen junger Pflanzen

Siehe auch: